Björn Jonson och liknande namn kan syfta på

 Björn Jonson (född 1941), fysiker, fd professor i subatomär fysik vid Chalmers
 Björn Jonson (fysiolog) (född 1940), fysiolog, fd professor i klinisk fysiologi vid Lunds universitet
 Björn Jonson (tecknare) (1903–1991), målare, tecknare och grafiker

Se även
 Björn Jónsson (1846–1912), Islands statsminister 1909–1911
 Björn Johnson (född 1971), svensk statsvetare och professor i socialt arbete vid Malmö universitet